Дэвид Уинн (,  — ) — британский скульптор, офицер Ордена Британской империи.

Родился в Линдхёрсте, Хэмпшир, в семье командующего Чарлза Эдварда Уинна и Миллисент Уинн (в девичестве Бейтс). В 1959 году женился на Джиллиан Грант, дочери писательницы Джоан Грант. От этого брака имеет двоих сыновей: Эда Уинна и Роли Уинна. Оба получили известность как участники психоделической рок-группы Ozric Tentacles.

В 1994 году Дэвид Уинн получил Орден Британской империи.

Работы 

Скульптуры
 Blessed Virgin Mary (2000) — Ely Cathedral
 Boy with a Dolphin (1974) — Cheyne Walk
 Dancer with a Bird (1975) — Cadogen Square Gardens
 Embracing Lovers — Guildhall
 Five Swimmers Fountain (1980)- Staines
 Gaia and Tresco Children (1990) — Tresco Abbey Gardens
 Girl on a Horse
 Girl with a Dolphin — Tower Bridge
 Girl with Doves (1970) — Cadogan Place (South) Garden
 Goddess of the Woods (1991) — Highgrove
 Grizzly Bear
 Guy the Gorilla — Crystal Palace Gardens
 Man of Fire (1963) — Hanley, Stoke-on-Trent
 Queen Elizabeth Gate (1992) — Hyde Park Corner
 Swans in Flight (1968) — Newcastle Civic Centre
 Teamwork (1956) — для Taylor Woodrow
 The Dancers (1971) — Cadogen Square Gardens
 River God Tyne (1968) — Newcastle Civic Centre
 Risen Christ and Seraphim (1985) — Wells Cathedral

Портреты
 Чарльз, принц Уэльский
 Фред Перри — Centre Court, Wimbledon
 Джоан Баэз
 Джон Гилгуд
 Оскар Кокошка (1965)
 Queen Elizabeth II
 The Beatles Томас Бичем (1947) — Festival Hall
 Иегуди Менухин''

Книги
Sculpture of David Wynne, 1968-74 Publisher: Phaidon Press (1974)

Примечания

Ссылки 

 
 Colin Gleadell considers a piece by self-taught sculptor David Wynne

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Моряки Второй мировой войны
Офицеры ордена Британской империи
Скульпторы Великобритании
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XX века